Открытый чемпионат Люксембурга 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2009 является 19-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Люксембурге с 17 по 25 октября 2009 года. Турнир входил в европейскую зальную серию соревнований, завершающуюся итоговым турниром в Дохе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Люксембурга по теннису
 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Люксембург
Теннис
Октябрь 2009 года
2009